Hakuchō (はくちょう, japanisch für Schwan) 
ist der Name

 des ersten japanischen Satelliten für Röntgenastronomie Hakuchō
 einer Kata des Shitō-Ryū Stiles